The Bell Witch е промо EP албум на хевиметъл групата Mercyful Fate. Съдържа две песни от In the Shadows и четири концертни версии. През 2004 г. е преиздаден от Metal Blade Records.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали
 Ханк Шърман – китара
 Майкъл Денър – китара
 Тими Хансен – бас
 Шарли Д'Анджело – бас (в концертните песни)
 Мортен Ниелсен – барабани
 Сноуи Шоу – барабани (в концертните песни)

Песни 

 Записана на живо в Лос Анджелис, Калифорния на 8 октомври 1993 г.

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1994 година
EP-та